Эшвайлер (значения):

Топоним 
 Эшвайлер () — город в Германии.

Фамилия 
 Эшвайлер, Вальтер (род. 1935) — немецкой футбольный судья.
 Эшвайлер, Карл (1886—1936) — немецкий теолог.
 Эшвайлер, Франц Герхард (1796—1831) — немецкий ботаник.

См. также 
 Эшвеге